Нижче наведено список 23 муніципалітетів провінції Ольястра. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Ольястра